Shimizu kan som auktorsförkortning betyda:

 Tatemi Shimizu
 Daisuke Shimizu

Robotskapade auktorsförkortningar